Senna (documental), documental guanyador al BAFTA al millor documental.
 Senna (gènere), gènere de plantes amb flor de la família de les fabàcies;
 Migdal-Senna, vila israelita;
 Biografies:
 Ayrton Senna, pilot de Fórmula 1 brasiler;
 Bruno Senna (São Paulo, 1983), pilot de Fórmula 1 brasiler, nebot de Ayrton Senna;
 Marcos Antonio Senna da Silva conegut com a Marcos Senna (São Paulo, 1976), futbolista hispano-brasiler.

Vegeu també 
 Sena (desambiguació)